(1039-1076), dit Le Noble, roi de Navarre de 1054 à 1076.
  (1258-1295), dit le Brave, roi de Castille et de León de 1284 à 1295.

Lien interne
 Sanche

Homonymie